Статья о выступлении чешского футбольного клуба «Зброёвка» Брно в европейских клубных кубковых турнирах.

Результаты 
По состоянию на 15 февраля 2017 года:

* Домашние игры выделены жирным шрифтом

Результаты против клубов разных стран 
По состоянию на 15 февраля 2017 года:

Итоговая статистика 
По состоянию на 15 февраля 2017 года:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 История еврокубковых матчей клуба 

ФК «Зброёвка»
Зброёвка